Actaecia är ett släkte av kräftdjur. Actaecia ingår i familjen Actaeciidae. 

Actaecia är enda släktet i familjen Actaeciidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Actaecia